28-я Гуркхская пехотная бригада
 28-я Словенская дивизия
 28-я чёрная бригада 
 28-я отдельная мотострелковая бригада — формирование СВ России в период 2009—2016 гг.
 28-я отдельная механизированная бригада — формирование СВ Украины
 28-я танковая бригада
 28-я гвардейская танковая бригада
 28-я миномётная бригада
 28-я артиллерийская бригада 28-й пехотной дивизии
 28-я гвардейская Краснознамённая пушечная артиллерийская бригада
 28-я железнодорожная бригада
 28-я бригада подводных лодок